

Дубас Андрій Богданович (нар. 25 листопада, м.Самбір, Львівська обл.) — український активіст, юрист, банкір, чинний Президент Асоціації українських банків. 
Отримав освіту у КНУ ім.Т.Г. Шевченка за юридичним фахом, навчався у Національній акададемії державного управління при Президентові України, та  Київській школі економіки KSE.

Обіймав посаду Радника Голови Національного банку України, Секретаря Громадської ради при Національному банку України. Був на посаді заступника Голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи при Міністерстві економічного розвитку України.

Професійні інтереси охоплюють такі сфери як  історія розбудови вітчизняної банківської справи, міжнародна співпраця з профільними банківськими асоціаціями світу та впровадження новітніх технологій у фінансові процеси, а його виступи на банківські та загальноекономічні теми є  цитованими в українських ЗМІ.

Одружений, має трьох дітей.

«А українці мають зрозуміти головне — глобального характеру в нашій країні набуває цифровізація, а отже,  прозорість процесів фактично в усіх сферах життя. Це надзвичайно важливо для країни і кожного з нас, адже всі проблеми держави, передусім корупційні, починаються від непрозорості. Усі ми хочемо жити в заможній і некорумпованій державі», —  Андрій Дубас.

"Національний банк України, Асоціація українських банків і банки спрацювали блискавично, і банківська система встояла. Наразі банківська система є високоліквідною і готовою до викликів"

"Я не можу пригадати таких низьких відсотків по іпотеці в Україні. Тож як мінімум це те, чим відрізняється програма. Крім того, будівництво нового житла дає нові робочі місця і дозволяє зберегти чинні, тому що більшість матеріалів для будівництва виробляються в Україні. Тому це хороший поштовх для економіки, для того, щоб ми стримали падіння і почали говорити про відновлення економіки."

"Три відсотки росту ВВП України в 2023 році можуть бути, скоріше за все, за будь-яких обставин через підтримку міжнародних партнерів та вихід на тренд відбудови територій"

"Перемагає Україна, створюються величезні інвестиційні фонди, починаються величезні інфраструктурні проєкти, будуються дороги, мости, соціальне житло. Кожна світова компанія, яка вивела свій бізнес з фашистської федерації, буде мати за честь відкрити свої представництва в Україні. А це все величезний потенціал нових робочих місць. Коли середня зарплатня українців виросте до рівня 25-30 тисяч гривень, а я в цьому переконаний, то такі цифри зможуть кардинально змінити негативні прогнози."

"Сьогоднішня ситуація в Україні дозволяє громадянам все більше бути впевненими в державі та в банківській системі. Весь час із початку повномасштабного вторгнення банківська система проводила всі розрахунки вчасно і працювала безперебійно."

"Безготівкова форма розрахунку звісно вигідніша, оскільки готівку потрібно постійно доставляти. Електронні системи набагато економніші і зручніші  в швидкості перерахунків, тому мають безліч переваг."

"У підсумку ми отримаємо іншу якісну державу, де МСБ буде постійно вдосконалюватися, шукати нові підходи, аби бути кращим за конкурентів та втриматися на ринку. За такої схеми підприємець розумітиме, що він відповідає за свій бізнес, за своїх працівників, та за гроші, які були вкладені в проєкт."